Râul Frumoasa se poate referi la:

 Frumoasa - afluent al râului Valea Locei
 Frumoasa - afluent al Oltului
 Frumoasa - afluent al Prutului